Predsjednik Vlade Republike Jemen poglavar je vlade Republike Jemen. Prema Ustavu Jemena, predsjednika vlade određuje predsjednik.

Predsjednici vlade Jemena (od 1990.)

Vidi još
 Jemen
 Predsjednici Jemena

Izvori

Politika Jemena
Jemen
Jemen